Křižovatka může znamenat:
obecný termín
 křižovatka – místo křížení cest
místopis
 Křižovatka (okres Cheb) – obec v okrese Cheb
kultura a společnost
 Skupina Křižovatka – skupina výtvarníků
 Pražská křižovatka – duchovní centrum nadace Vize 97 sídlící v bývalém pražském kostele sv. Anny
 Křižovatka (film, 1994) – americký film, natočený roku 1994 režisérem Markem Rydellem

Související články 
 Crossroads

Externí odkazy 

 křižovatka na Wikislovníku